Ма́ткасе́лькя () — узловая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 295,5 км линии Сортавала — Суоярви и нулевом километре линии Маткаселькя — Вяртсиля.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в посёлке Маткаселькя Кааламского сельского поселения Сортавальского района Карелии. К станции примыкают два однопутных перегона в нечётном направлении: Маткаселькя — Вяртсиля и Маткаселькя — Янисъярви и один однопутный перегон Маткаселькя — Кааламо в чётном направлении. Также к нечётной горловине примыкает подъездной путь от Горного парка Рускеала.

Станция находится на ручном управлении на линии с полуавтоблокировкой. Работой стрелочных постов станции управляет дежурный по станции, который, в свою очередь, выполняет команды поездного диспетчера. Вокзал и зал ожидания закрыты, билетная касса не работает. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда.

С 22 декабря 2018 года по маршруту Санкт-Петербург — Маткаселькя начали курсировать электропоезда «Ласточка». От Санкт-Петербурга до Каменногорска электропоезда следуют своим ходом. Далее, по неэлектрифицированному участку, под управлением тепловоза ТЭП70БС. С 1 июня 2019 года на участке Сортавала — Горный парк Рускеала начал курсировать «Рускеальский экспресс» под управлением паровоза, который заменил «Ласточку» на данном участке.

Со 2 декабря 2019 года по станции запущен пассажирский поезд Москва — Петрозаводск, который следует через Тверь, Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, Суоярви.

Старая станция Маткаселькя 

Участок Сортавала — Вяртсиля —  был открыт 01 ноября 1894 года. На месте сегодняшней станции Маткаселькя был перегон. Старая станция Маткаселькя находилась в 1700 метрах от оси современной станции по направлению к Вяртсиля, на территории нынешнего посёлка Саханкоски (), на границе муниципалитетов Рускеала () и Китеэ возле перекрестка дорог, ведущих из Сортавала. Здание вокзала было построено по типовым чертежам станции Оулу () и расширялось в течение нескольких лет. Через два года после открытия станции была построена ветка к мраморному карьеру Рускеала.

В первой половине 1918 года после обострения отношений между Россией и Финляндией возникла задача соединить железной дорогой с центральной Финляндией восточные приграничные с СССР земли.
Маленькая старая станция Matkaselkä находилась в кривой и имела всего один боковой путь. В итоге понадобилась новая станция, поскольку для линии на  Суоярви требовалась более крупная железнодорожная станция, а условия местности старой станции были неблагоприятными. Но основной причиной того, почему старая станция не подходила на роль железнодорожного узла, это то, что с восточной стороны препятствовало достаточно большое озеро Руокоярви. Поэтому было решено построить новую станцию, которая соответствовала бы требованиям узловой станции. Новое здание вокзала, спроектированное по проекту финских архитекторов Ярла Викинга Унгерна () и Гуннара Аспелина (), было завершено в 1921 году, а в 1938 году оно было заменено оригинальным зданием вокзала станции Наантали (), спроектированным Туре Адольфом Хеллстрёмом (). Это здание было приспособлено под привокзальный ресторан, старая станция была оставлена в качестве грузовой станции (погрузка леса, обслуживание местного кожевенного завода и пр.), а здание вокзала переоборудовано под жилой дом. На картах и схемах старая станция начала именоваться как Matkaselkä (vanha asema) (). На сегодняшний день (2019 год) от старой станции сохранился фундамент пассажирского здания.

Между старым и новым вокзалами находился железнодорожный узел, который неуклюже располагался непосредственно на границе двух муниципалитетов. Ситуация отчасти облегчилась в 1922 году, когда Китеэ был присоединён к Рускеала (). Посёлок при новой станции стал крупным деловым и поселенческим центром, обслуживающим церковные деревни, как в Рускеала, так и в Китеэ. В планах также было расширить станцию Маткаселькя, построив новую железнодорожную линии от Лахти через Миккели до Маткаселькя.

Станция Маткаселькя осталась в переданном районе после окончания Зимней войны в марте 1940 года, но была возвращена в Войну-Продолжение в июле 1941 года. На месте сгоревших вокзальных и ресторанных зданий, построенных в 1942 году, был построен новый вокзал, который до сих пор находится в эксплуатации, а первое здание вокзала было частично снесено в 1990-х годах.

Новая станция Маткаселькя 

Нынешняя станция Matkaselkä, как и весь участок Маткаселькя — Лоймола, была открыта 15 декабря 1920 года. Участок Лоймола — Суоярви был открыт только 1 января 1923 года. А конечный пункт — станция Найстенъярви — 16 октября 1927 года.

Станция Маткаселькя стала важным центром тылового обеспечения как в Зимней войне, так и в Войне-Продолжении.

Пассажирское сообщение 
По состоянию на 2019 год по станции проходят поезда: № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург и № 160 сообщением Москва — Петрозаводск — Москва.

До 1994 года по станции Маткаселькя имело место грузо-пассажирское сообщение Сортавала — Маткаселькя — Вяртсиля.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Маткаселькя на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Маткаселькя на railwayz.info
 Паспорт старой станции Маткаселькя на railwayz.info
 Паспорт станции Маткаселькя на сайте РЖД.
 Паспорт станции Маткаселькя на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Суоярви I.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Маткаселькя на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1920 году
Сортавальский район
Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции, открытые в 1894 году
Узловые железнодорожные станции